Domenego ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Hans Domenego (1926–1990), österreichischer Schriftsteller
 Melanie Domenego (1874–nach 1907), österreichische Opernsängerin (Sopran)